Příjmení Dokulil, přechýleně Dokulilová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Ferdinand Dokulil (1891–1939) – český teolog
 František Dokulil (* 1948) – český fotbalista
 Jan Dokulil (1910–1974) – český katolický kněz, básník a překladatel
 Jan Dokulil (učitel) (1887–1967) – český učitel, národopisec, vlastivědec, muzejník a spisovatel
 Miloš Dokulil (1912–2002) – český jazykovědec
 Miloš Dokulil (* 1928) – český vysokoškolský učitel a filozof vědy a jazyka

Reference 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení